Sampling er engelsk og betyder bl.a. dét at udføre stikprøver eller diskretisering. Sampling har flere specialiseringer:
 Sample (statistik) - på dansk en stikprøve.
 Sample (signalbehandling) - et diskretiseringspunkt indenfor signalbehandling.
 Sample (musik) - I musikken er en sample et kort stykke musik der anvendes i en helt anden musikproduktion.

Se også
 Sampling